Oscar Flensburg kan syfta på:

* Oscar Flensburg (1820–1883), svensk apotekare och affärsman
 Oscar Flensburg (1855–1932), svensk affärsman och donator